Sagunto puede referirse a:

 Sagunto, históricamente conocida también como Murviedro, es una ciudad de la comunidad valenciana, España.
 Sagunto es el nombre de un barrio de la ciudad española de Córdoba.
 Sagunto es el nombre de una fragata blindada de la Armada española, activa en la segunda mitad del siglo XIX.